Wang Yi (; Pequim, 19 de outubro de 1953) é um diplomata e político chinês que atuou como vice-ministro das Relações Exteriores da China, como embaixador no Japão, diretor do Escritório de Assuntos de Taiwan (OAT) e como ministro das Relações Exteriores entre 2013 e 2022.

Wang nasceu em Pequim, no ano de 1953. Depois de terminar o ensino médio em setembro de 1969, ele foi mandado para o nordeste de seu país, região no qual ele serviu no Corpo de Engenheiros do Exército do Nordeste na província de Heilongjiang por oito anos.

Em dezembro de 1977, Wang retornou a Pequim e, no mesmo ano, ingressou no Departamento de Línguas Asiáticas e Africanas da Universidade de Estudos Internacionais de Pequim (BISU). Ele estudou a língua japonesa na instituição, gradundo-se em fevereiro de 1982 com um diploma de bacharel. Ele fala fluentemente inglês e japonês.

A esposa de Wang é filha de Qian Jiadong, que era o secretário de Zhou Enlai. Ele tem uma filha.

Ministros das Relações Exteriores da China
Políticos da China
Diplomatas da China
Naturais de Pequim